Finsterlin ist der Name von
Hermann Finsterlin (1887–1973), deutscher Architekt, Maler, Dichter, Essayist, Spielzeugmacher und Komponist. 
Ferdinand Finsterlin, deutscher Fotograf